Ljubine (Ključ, BiH), naseljeno mjesto u općini Ključ, BiH
 Ljubine (Ribnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Ribnik, BiH

Vidi još 

 Ljubina